Tonatiuh, le dieu aztèque du Soleil.
 Ilhuicatl-Tonatiuh, le troisième ciel aztèque.
 Tonatiuh, aussi nommée HD 104985, étoile autour de laquelle orbite l'exoplanète Meztli.